Existen tres tratados conocidos como Tratado de Badajoz:
 El Tratado de Badajoz de 1252, firmado entre Portugal y la Corona castellano-leonesa. 
 El Tratado de Badajoz de 1267, firmado entre Portugal y Castilla y León, que definía la frontera entre ambos reinos.
 El Tratado de Badajoz de 1382, en el contexto de las Guerras Fernandinas.
 El Tratado de Badajoz de 1801, firmado entre España y Portugal para poner fin a la Guerra de las Naranjas.